Кома — термін, що має кілька значень:

 Кома (астрономія) — газова туманність оболонки ядра комети.
 Кома (медицина) — втрата свідомості з порушенням чутливості.
 Кома (музика) — найменший музичний інтервал.
 Кома (музична нотація) — знак, яким в музичній нотації позначаються місця, де виконавець може перевести подих.
 Кома (розділовий знак) — знак пунктуації.
 Кома (оптика) — недолік зображення, різновид аберації.
 Кома — давньогрецьке укріплене поселення, розташоване в полісі біля основного міста.
 Кома — маленький павільйон, що зводився в Японії для чайних церемоній.
 «Кома» — музичний альбом гурту «Крематорий».
 «Кома» — український музичний гурт.
 «Кома» — збірка поезій Олексія Чупи.
 «Кома» — літературний твір у жанрі медичного трилера американського письменника Робіна Кука.

Топоніми

Кома-Педроса

Повіт Кома
 Повіт Мінамі-Кома
 Повіт Нака-Кома
 Гора Кісо-Кома

Кінематограф 
 Кома (фільм, 1978) — американський фільм 1978 року «Coma», знятий за однойменним романом Робіна Кука.
 Кома (фільм, 2001) — прокатна назва американського фільму 2001 року «Lying in Wait».
 Кома (фільм, 2004) — гонконзький фільм 2004 року «Koma».
 Кома (фільм, 2009) — австрійський фільм 2009 року «Koma».
 Кома (серіал) — американський міні-серіал 2012 року, знятий за мотивами роману «Кома» (1977) лікаря і письменника Робіна Кука і кінофільму «Кома» (1978).

Особи 
 Ерік Кома

Див. також 
 Гора Кома

Примітки